Dehalogenaza ima više značenja.

 4-Hlorobenzoatna dehalogenaza
 4-Hlorobenzoil-KoA dehalogenaza
 Dihlorometanska dehalogenaza
 Fluoroacetatna dehidrogenaza
 Haloacetatna dehalogenaza
 (R)-2-halokiselinska dehalogenaza
 2-Halokiselinska dehalogenaza
 Haloalkanska dehalogenaza
 Halohidrinska dehalogenaza
 Haloacetatna dehalogenaza
 Tetrahloroeten reduktivna dehalogenaza